Zhang Nan puede hacer referencia a:
Zhang Nan (1986-), gimnasta artística china
Zhang Nan (1990-), jugador profesional de bádminton chino